El apellido italiano Accolti corresponde a varias personalidades:

 Benedetto Accolti (1415-1466), jurista e historiador italiano, abuelo del cardenal Benedetto Accolti;
 Benedetto Accolti (1497-1549), religioso italiano, cardenal de San Eusebio y legado pontificio en la Marca de Ancona;
 Bernardo Accolti (1465-1536), poeta italiano;
 Pietro Accolti (1455-1532), obispo y cardenal italiano.